Anáhuac (del náhuatl ā[tl] ‘aigua’, i nāhuac ‘prop de’, ‘al costat de’, per la qual cosa significaria ‘[el situat] entre les aigües') pot referir-se a:
 Cem Ānáhuac, nom donat per la civilització mexica al món conegut per aquesta fins abans de la invasió i conquesta de Mèxic a mans d'Hernán Cortés i l'arribada dels europeus a Amèrica.
 El Congrés d'Anáhuac, el primer cos legislatiu de la història mexicana.
 La vall del Anáhuac, un altre nom de la vall de Mèxic.
 L'altiplà del Anáhuac, un altre nom de l'altiplà central mexicà o altiplà mexicà (també anomenat planell mexicà).
 Estat d'Anáhuac, proposta per convertir al Districte Federal mexicà en un dels estats mexicans.
 Anáhuac, municipi de l'estat de Nuevo León (Mèxic), a la frontera amb els Estats Units.
 Anáhuac, ciutat capçalera del municipi fronterer anterior.
 Anáhuac o [[Colònia Anáhuac|Colònia Anáhuac]]; localitat agrícola del municipi de Cuauhtémoc, al centre de l'estat de Chihuahua (Mèxic).
 Anáhuac, ciutat del comtat de Chambers, a l'estat de Texas (Estats Units).
 Universitat Anáhuac, una institució educativa privada de nivell superior a Mèxic.

Pàgines de desambiguació